La famille de Gibot est une ancienne famille noble originaire du Maine, établie ensuite en Anjou, aujourd'hui éteinte.

Origines
Originaire du Maine, cette famille est connue depuis Pierre Gibot allié à Agnès de La Parinière vivants en 1390.
Sa filiation prouvée remonte quant à elle au XVe siècle.

Quelques membres
 Alain Gibot, écuyer marié à Guillemette de Guého, dont le fils Nicolas épousa en 1527 Renée Urvoi
 François Gibot. écuyer, seigneur de La Carrelière et de Moulin-Vieux. marié en 1558 à Marie de La Boesselière,
 Michel de Gibot né en 1587, seigneur de La Périnière et de Moulins-Vieux, marié le  avec Louise de Maridor 
 René de Gibot, chevalier, seigneur du Moulinvieux (Asnières-sur-Vègre), maintenu dans sa noblesse en 1667, épousa en 1648 Florence Dorin, dont il eut :
 Pierre de Gibot, commandeur dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, d'abord reçu chevalier en 1668
 Pierre René Gibot, page de la Grande Ecurie, marié en 1711 à Anne Louise d'Aubigné et dont la descendance paraît s'être éteinte avec sa petite fille Perrine-Renée.
 René-Louis de Gibot, comte de Chavannes, fils du précédent, chevalier, seigneur de la Perrinière, la Barboire, la Gohelière, la Haye-le-Rosé, le Sap, le Landreau et la Mauvoisinière.
Luc-René Gibot, né en 1748, allié en 1772 à sa cousine Perrine Renée Gibot ; il comparut dans les assemblées de l'ordre de la noblesse tenues en Anjou lors de États généraux
 Luc-Jean, comte de Gibot, né en 1787, marié en 1813 à Sophie Berault de Boissgirault 
 Luc-Anatole, marquis de Gibot (1824-1873). Il posséda une partie des statues du cardinal de Richelieu dans le parc de son château de la Mauvoisinière (à Bouzillé)

Armoiries
D'argent au léopard de sable.

Notes et références

Sources 
René Aubert de Vertot, Histoire de Malte, Volume 7
Jougla de Morenas, Grand armorial de France, volume 4, page 150

de Gibot